Maten ("Kniven", även Wadt) var ett av de 42 nomoi (förvaltningsdistrikt) i Forntida Egypten.

T31:R12:N24

Maten med hieroglyfer

Geografi
Maten var ett av de 22 nomoi i Övre Egypten och hade distriktnummer 22.

Distriktets yta var cirka 6 cha-ta (cirka 15,0 hektar, 1 cha-ta motsvarar 2,75 ha) med en längd om cirka 6 iteru (cirka 62 km, 1 iteru motsvarar 10,5 km).

Niwt (huvudorten) var Tepihu/Aphroditopolis (dagens Atfih) och även Fayoum tillhörde distriktet av och till.

Historia
Varje nome styrdes av en nomarch som officiellt lydde direkt under faraon.

Varje Niwt hade ett Het net (tempel) tillägnad områdets skyddsgud och ett Heqa het (nomarchens residens).

Distriktets skyddsgud var Neith och bland övriga gudar dyrkades främst Hathor, Medenit och Sebek.

Idag ingår området i guvernement Giza.

Referenser

Externa länkar
 Om Egyptens nomoi
 Detaljerad karta över Egyptens nomoi
 Hieroglyfsymboler för Egyptens nomoi

Nome i Egypten